Helleu ist der Familienname folgender Personen: 

 Jacques Helleu (1938–2007), französischer Manager
 Jean Pierre Helleu (1894–1984), französischer Maler 
 Paul César Helleu (1859–1927), französischer Maler